Церковь Девы Марии Розария (Помпеи)
Церковь Девы Марии Розария (Уберландия) ()